German Mihajlovič Titov (), ruski hokejist, * 18. oktober 1965, Moskva, Rusija.

Titov je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za Himik Voskresensk, skupno na 253-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 54 golov, v drugem delu kariere pa je igral v ligi NHL za klube Calgary Flames, Pittsburgh Penguins, Edmonton Oilers in Anaheim Ducks. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na šestih prijateljskih tekmah, za rusko reprezentanco pa na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil zlato medaljo.

Pregled kariere 

|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 16
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 23
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 39
| 6
| 5
| 11
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 10
| 3
| 13
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 44
| 6
| 14
| 20
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 45
| 13
| 11
| 24
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska liga
| 91/92
|
| 35
| 16
| 11
| 27
|
| 31
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 92/93
|
| 47
| 25
| 19
| 44
| +19
| 49
|
| 12
| 5
| 12
| 17
| +12
| 10
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 4
| 2
| 6
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 93/94
|
| 76
| 27
| 18
| 45
| +20
| 28
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| -4
| 4
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 94/95
|
| 14
| 6
| 6
| 12
| +4
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Kontinentalni pokal
| 94/95
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +3
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 94/95
|
| 40
| 12
| 12
| 24
| +6
| 16
|
| 7
| 5
| 3
| 8
| +1
| 10
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 95/96
|
| 82
| 28
| 39
| 67
| +9
| 24
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| 0
| 0
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 96/97
|
| 79
| 22
| 30
| 52
| -12
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 97/98
|
| 68
| 18
| 22
| 40
| -1
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 98/99
|
| 72
| 11
| 45
| 56
| +18
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 99/00
|
| 63
| 17
| 25
| 42
| -3
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 99/00
|
| 7
| 0
| 4
| 4
| +2
| 4
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -2
| 0
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 00/01
|
| 71
| 9
| 11
| 20
| -21
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 01/02
|
| 66
| 13
| 14
| 27
| +4
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 38
| 5
| 13
| 18
| +5
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 50
| 7
| 22
| 29
| -5
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1037
| bgcolor="#7FFF00" | 258
| bgcolor="#7FFF00" | 332
| bgcolor="#7FFF00" | 590
| bgcolor="#7FFF00" | +56
| bgcolor="#7FFF00" | 660
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 28
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Anaheim Ducks
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih